Монастырская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.

Входит в состав Маркушевского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Раменский сельсовет.

Расстояние до районного центра Тарногского Городка по автодороге — 32 км, до центра муниципального образования Заречья по прямой — 15 км. Ближайшие населённые пункты — Сергиевская, Кленовая, Раменье.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Монастырская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Тарногского района